Municipio de Kensett puede referirse a:

 Municipio de Kensett (condado de Worth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Worth.
 Municipio de Kensett (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.